Truchon ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Truchon (* 1990), kanadische Shorttrackerin
 Caroline Truchon (* 1988), kanadischer Snowboarder

Siehe auch:
 Jeffrey Truchon-Viel (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler